Arabian Desert är en öken i Egypten.   Den ligger i guvernementet Al-Bahr al-Ahmar, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Kairo.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Källor

Externa länkar

Öknar i Egypten